La edición 63.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 18 y el 31 de mayo de 1964 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 101 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 85 tenistas

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría sénior

Torneo individual masculino

Torneo individual femenino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1964